granaat (mineraal), een mineraal
 Granaatster (Engels: Garnet star), een ster vernoemd naar het mineraal
 granaatappel, vrucht
 granaat (munitie), een bepaald type munitie, vernoemd naar de vrucht